La famille Godding, est une famille belge établie d'abord à Anvers qui a produit plusieurs personnalités dans le domaine de la politique, du droit, de l'histoire et de l'hagiographie.

À cette famille appartiennent:
 Robert Godding, homme d'État.
 Philippe Godding, juriste et historien du droit.
 Robert Godding, bollandiste et hagiographe.

Famille belge